Sigoyer puede referirse a: 

 Sigoyer, comuna de Altos Alpes.
 Sigoyer, comuna de Alpes de Alta Provenza.